Rough Justice può riferirsi :

Letteratura 
 Giustizia sommaria (Rough Justice) – romanzo di Andrew Klavan del 1989
 Giustizia sommaria (Rough Justice) – romanzo di Lisa Scottoline del 1997

Musica 
 Rough Justice – singolo delle Bananarama del 1984, dall'album Bananarama
 Rough Justice – traccia dell'album A Bigger Bang dei The Rolling Stones del 2005
 Rough Justice – traccia dell'album Raging Silence degli Uriah Heep del 1989
 Rough Justice Records – etichetta discografica britannica